Ryczyn bezeichnet
 das Dorf Ryczyn, deutsch Elisabethsthal, in der Gmina Borzytuchom im Powiat Bytowski in der Woiwodschaft Pommern
 Burg Ryczyn, deutsch Ritschen, ein Burgwall bei Oława (Ohlau) in der Woiwodschaft Niederschlesien